Le MLG Major Championship: Columbus 2016 constitue la 8 édition des Counter-Strike: Global Offensive Major Championships. Le tournoi se déroule du 29 mars au 3 avril 2016 à Columbus, aux États-Unis.

Il s'agit du premier major comportant un prize pool d'un million de dollars.

Les Brésiliens de Luminosity Gaming remportent la compétition en s'imposant lors de la finale face à l'équipe ukrainienne Natus Vincere sur le score de 2 à 0. Marcelo « coldzera » David est désigné MVP de la compétition.

Playoffs

Notes et références 

Compétition_d'esport